Molekulska formula -{C22H27NO3}- se može odnositi na:

 Dioksafetil butirat
 Oksfeneridin